Bria peut désigner :

 Bria, la ville de République centrafricaine ;
 Sébastien Bria (1973-), joueur de rugby à XV français ;
 BRIA : Bureaux Régionaux d'Information et d'Assistance au vol. En France, ces organismes assurent la fourniture de l'information aéronautique nécessaire à la préparation des vols et les modalités de suivi des messages relatifs aux plans de vol et aux mesures de régulation.